Brusatti ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Brusatti (* 1948), österreichischer Moderator, Musikwissenschaftler, Regisseur und Ausstellungsmacher